Jack és Jill (Jack & Jill), amerikai televíziós sorozat
Jack és Jill a világ ellen (Jack and Jill vs. the World), 2008-ban bemutatott amerikai film
Jack és Jill (Jack and Jill), 2011-ben bemutatott amerikai film

Lásd még
Jack and Jill
Jack and Jill, 1917-ben bemutatott amerikai western némafilm
Jack and Jill, 1998-ban bemutatott kanadai film
Jack and Jill, a Raydio együttes 1978-ban megjelent dala